Leninsk (oblast Wolgograd), een stad in de Russische oblast Wolgograd
 Leninsk (oblast Tsjeljabinsk), een voormalige nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Tsjeljabinsk, sinds 2005 onderdeel van de stad Miass
 Leninsk-Koeznetski, een stad in de Russische oblast Kemerovo
 Leninsk, vroegere naam van de Oezbeekse stad Asaka (Oezbekistan) (1937-1991)
 Leninsk, vroegere naam van de Kazachse stad Bajkonoer (1958-1995)
 Leninsk, vroegere naam van de Russische stad Taldom (1918-1929)
 Leninsk, vroegere naam van de Turkmeense stad Türkmenabat (1924-1927)